Hundöarna kan syfta på:

 Dog Islands, öar i Brittiska Jungfruöarna i Västindien
 Hunde Ejland (öar i Grönland), öar i kommunen Avannaata på Grönland
 Kanarieöarna, en av Spaniens autonoma regioner
 Îles des Chiens, öar i guvernementet Bizerte i Tunisien